NBC Sprout – Un canale televisivo pre-scolare.
 Sprout (serie televisiva) – Un manga di Atsuko Nanba da cui è stato tratto uno stato tratto un dorama.
 Sprouts – Un gioco di carta e matita con punti e linee.